A Brestovec településnév jelentései:

Brezóvölgy szlovákiai település szlovák neve a Miavai járásban
Szilas szlovákiai település szlovák neve a Komáromi járásban